Івета Бенешова і Барбора Стрицова були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемігли Марія Елена Камерін і Дар'я Кустова.
Бетані Маттек-Сендс і Меган Шонессі виграли титул, у фіналі перемігши пару Віра Душевіна і Катерина Макарова з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари 

  Лізель Губер /  Надія Петрова (1-ше коло)
  Івета Бенешова /  Барбора Стрицова (1-ше коло)
  Бетані Маттек-Сендс /  Меган Шонессі (чемпіонки)
  Наталі Грандін /  Владіміра Угліржова (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Open GDF Suez
2011